Panolan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cepu (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Panolan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar